Le tournoi du Mexique 2011 est un tournoi de tennis professionnel masculin qui se tient du 19 février au 26 février à Acapulco.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple pour la  en s'imposant en finale face à Nicolás Almagro. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Victor Hănescu et Horia Tecău s'imposent en finale face à Marcelo Melo et Bruno Soares. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2011)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Mexique
ATP 2011
Sport au Mexique en 2011
Tennis en février 2011